Jacquemin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Jacquemin (1938–2004), belgischer Ökonom und Hochschullehrer 
 André Jacquemin (1904–1992), französischer Maler und Grafiker 
 Anne Jacquemin (* 1963), französische Schauspielerin 
 Emil J. Jacquemin, französischer Physiologe (um 1840)
 Jean-Marie Jacquemin (* 1942), belgischer Unternehmer und Autorennfahrer

Jacquemin ist der Name
 eines lothringischen Geschlechts, das 1723 in den Reichsfreiherrenstand erhoben wurde und den Namen eindeutschte (siehe Schackmin (Adelsgeschlecht))